Saros 143 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 7 maart 1617 t/m 23 april 2897. Deze serie duurt 1280 jaar en 47 dagen, bevat 72 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 20 t/m 91.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus